

Personen 
 Voornaam
 Townes Van Zandt (1944-1997), Amerikaans singer-songwriter
 Townes Van Zandt (album), het derde album van de gelijknamige zanger
 Townes (album), een tributealbum van Steve Earle aan Townes Van Zandt

 Familienaam
 Carol Lynn Townes, Amerikaans soulzangeres
 Charles Townes (1915), Amerikaans fysicus en Nobelprijswinnaar
 Harry Townes (1914-2001), Amerikaans acteur
 Jeffrey Townes (1965), Amerikaans hiphopartiest, beter bekend als DJ Jazzy Jeff
 Linton Townes (1959), Amerikaans basketbalspeler
 Marvin Townes (1980), Amerikaans voetbalspeler
 Sandra L. Townes (1944), Amerikaans rechter

Zie ook 
 Towns (doorverwijspagina)